Nycteroleter est un genre éteint de parareptiles pareiasauromorphes de la famille des nyctérolétéridés ayant vécu durant une partie du Permien moyen, au Roadien et au Capitanien, soit il y a environ entre  à  millions d'années. Ses restes fossiles (trois crânes) ont été découverts près du fleuve Mezen dans la région d'Arkhangelsk au nord-ouest de la Russie. Le crâne holotype a été perdu.

Une seule espèce est rattachée au genre :  Nycteroleter ineptus, décrite par Ivan Efremov en 1938. C'est le premier genre connu de la famille des nyctérolétéridés, à laquelle il a donné son nom.

L'espèce Nycteroleter bashkyricus a été ré-attribuée au genre Bashkyroleter par Ivakhnenko en 1997.

Description 
C'est un petit reptile primitif, qui conserve des caractères de ses ancêtres amphibiens. Son crâne triangulaire et aplati mesure environ  de long, ce qui en fait le plus petit des nyctérolétéridés avec Emeroleter. Ses dents sont petites et pointues, indiquant un régime alimentaire composé d'insectes et de petits invertébrés. Son museau est assez pointu.

Un autre parareptile pareiasauromorphe, Nyctiphruretus, a été découvert sur le même site où a été trouvé Nycteroleter.

Classification 
Linda A. Tsuji  en 2012 ont réalisé une analyse phylogénétique des parareptiles de la famille des nyctérolétéridés. Leur cladogramme montre la position de Nycteroleter au sein de cette famille :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre d'anapsides (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1938